Siemes ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Siemes (* 1964), deutscher Journalist
 Hartmut Siemes (* 1937), deutscher Neuropädiater und Epileptologe
 Heinrich Siemes (* 1929), deutscher Mineraloge
 Johannes Siemes SJ (1907–1983), deutscher Jesuit, Philosoph und Autor
 Reinhard Siemes (1940–2011), deutscher Werbetexter
 Silvia Siemes (* 1960), deutsche Bildhauerin
 Ulf Siemes (* 1978), deutscher Ruderer
 Walter Siemes (1904–1947), deutscher Schriftsteller, siehe Werner Oellers

Siemes steht zudem für:
 Siemes (Unternehmen), Unternehmen im Schuhhandel

Siehe auch:
 Siems
 Siemens (Begriffsklärung)